

Persone 
 William Franke Harling – compositore britannico naturalizzato statunitense
 Kaine Harling – produttore cinematografico australiano

Altro 
 Harling – parrocchia civile del Norfolk, in Inghilterra, nel Regno Unito
 Operazione Harling – battaglia avvenuta in Grecia nel 1942
 Stazione di Harling Road – stazione ferroviaria di East Harling

Pagine correlate 
Robert Harling